Ključi (in lingua russa Ключи) è un villaggio della Russia di 5726  abitanti situato nel Territorio della Kamčatka.

Clima

Note

Altri progetti 

Centri abitati del Territorio della Kamčatka